В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Форест ():

 округ Форест — штат Висконсин
 округ Форест — штат Пенсильвания

 См. также
 округ Форрест () — штат Миссисипи